PM md. 63 (Pistol Mitralieră model 1963) — румынская лицензионная копия АКМ, отличающаяся только формой цевья с интегрированной дополнительной передней рукояткой (существовали варианты и со стандартным цевьём).

PM md. 65 — вариант 1965 года, отличающийся от md 63 складывающимся вниз-вперёд металлическим прикладом и формой передней рукоятки (загнута назад, а не вперёд).

PA md. 86 (Puşcă Automată model 1986 — автоматическая винтовка образца 1986 года) — вариант под патрон 5,45×39 мм, отличающийся также дульным тормозом (позаимствованным у АК-74), складывающимся вправо прикладом от MPi-AKS-74N (выпускались и автоматы с фиксированным прикладом) и спусковым механизмом от Kbk wz 88 Tantal, позволяющим стрелять одиночными, очередями с отсечкой и непрерывными очередями. Цевьё аналогично md 63. Имеется возможность установки различных оптических или ночных прицелов, а также 40-мм подствольного гранатомёта. Существовал укороченный вариант со стволом длиной 302 мм для специальных подразделений и экипажей боевых машин.

PM md. 90 — вариант 1990 года под патрон 7,62×39 мм, оснащённый прикладом, аналогичным md 86, и цевьём с рукояткой, как на автомате md 63. Существовал значительно укороченный вариант для специальных подразделений и экипажей боевых машин.

Также для гражданского рынка предлагались самозарядные варианты автоматов.

Страны-эксплуатанты 
 
 
 
 
 
 
 
  - в начале 1990х годов поступали на вооружение грузинских военизированных формирований

См. также 
 Производство и использование автомата Калашникова вне России
 Клоны АК производства Zastava
 Клоны АК производства ГДР

Примечания

Ссылки 
 Описание PM md 63 / 65 / 90  и PA md 86  на сайте weapon.at.ua

Семейство АК
Огнестрельное оружие Румынии
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм
Появились в 1960-е годы в Румынии
1963 год в Румынии